Буха́рин — русская фамилия; имеет женскую форму Бухарина.

Известные носители 
 Бухарин, Андрей Валерьевич (род. 1966) — российский музыкальный критик, радиоведущий.
 Бухарин, Виталий Алексеевич — академик РАМН.
 Бухарин, Владимир Николаевич (1958-2011) - советский хоккеист, российский тренер.
 Бухарин, Геннадий Иванович (1929—2020) — советский гребец.
 Бухарин, Иван Яковлевич (1773—1858) — тайный советник, губернатор Рязанской, Архангельской, Астраханской, Киевской губерний и Великого княжества Финляндского.
 Бухарин, Константин Иванович (1888—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Бухарин, Михаил Дмитриевич (род. 1971) — российский истори.
 
 Бухарин, Олег Валерьевич (род. 1937) — советский и российский микробиолог.

Персонажи 
 Дмитрий Бухарин — персонаж во Вселенной Marvel Comics.



См. также 
  — название ряда населённых пунктов.